Indianapolis 500 1936 je bila štiriindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1936.

Rezultati

1936 v športu
1936